Wildenbruch steht für: 

 Wildenbruch (Michendorf), Ortsteil von Michendorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg 
 Wildenbruch in Pommern, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Swobnica 
 Schloss Wildenbruch
 Wildenbruch (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Wildenbruch ist der Familienname folgender Personen: 
 Ernestine von Wildenbruch (geb. von Langen; 1805–1858), Berliner Salonière und Mutter des Schriftstellers Ernst von Wildenbruch
 Ernst von Wildenbruch (1845–1909), deutscher Schriftsteller  
 Heinrich Emin von Wildenbruch (1842–1893), preußischer Oberst und Diplomat
 Louis von Wildenbruch (1803–1874), preußischer Generalleutnant, Diplomat und Orientalist
 Ludwig von Wildenbruch (1846–1930), preußischer Generalleutnant 
 Karl Pfeffer-Wildenbruch (1888–1971), deutscher General und SS-Obergruppenführer